Финал Кубка СССР по футболу 1984 состоялся 24 июня 1984 года. Победу над ленинградским «Зенитом» одержало в дополнительное время московское «Динамо» со счётом 2:0.

Путь к финалу

Детали матча

Ход матча 
15 июня команды встречались в рамках чемпионата страны, и в Москве сыграли нулевую ничью. Перед финалом «Динамо» занимало последнее место в чемпионате, «Зенит» находился на третьем месте и, несмотря на отсутствие в составе из-за травм Юрия Герасимова, Вячеслава Мельникова, Аркадия Афанасьева, Валерия Золина, считался фаворитом матча.

Для ленинградских болельщиков было сформировано четыре дополнительных поезда.

В первые 15 минут встречи команды осваивались, затем стало просматриваться превосходство «Зенита». Брошин вывел на удар Желудкова, но удар с десяти метров пришёлся выше перекладины. Выгодные моменты позже имели Долгополов, Чухлов, Клементьев, но удар Желудкова остался самым острым для ленинградцев во всём матче. Зенитовцы в первом тайме точнее играли в пас, осмысленнее атаковали, в том числе с помощью крайнего защитника Давыдова. «Динамо» в основном защищалось, ведя контратаки с прицелом на Газзаева.

После перерыва динамовцы стали играть быстрее. Трое нападающих «Зенита» оказались лишёнными поддержки, полузащитники оттянулись к своим воротам, команда лишилась преимущества. Комбинация Хапсалис — Газзаев — Хапсалис завершилась прострелом на Газзаева, но Бирюков в броске, лежа, ногой мяч отбил мяч. На 80-й минуте Чухлов сильно пробил в нижний угол, но на удар среагировал Прудников. На 90-й минуте после розыгрыша штрафного Клементьев сбросил мяч Брошину, но его обводящий удар обвёл штангу с внешней стороны.

В начале дополнительного времени у «Зенита» вместо Клементьева вышел Сергей Дмитриев, однако не полностью восстановившегося от травмы нападающего уже на 109 минуте заменил Комаров. На 97 минуте Бородюк, обыграв на левом фланге защитников, пробил вдоль ворот, и Газзаев срезал мяч в угол ворот. Затем уже Газзаев справа, выиграв борьбу у Кузнецова, ударил вдоль ворот, а Бородюк на 116 минуте забил мяч в ближний угол. В самом конце матча Прудников выиграл дуэль у Веденеева.

«Динамо» в шестой раз завоевало кубок. Приз вручали председатель Федерации футбола СССР Борис Топорнин и заместитель начальника Управления футбола Спорткомитета СССР Лев Яшин. На пути к финалу «Динамо» победило чемпионов страны 1982 «Динамо» Минск и 1983 годов «Днепр», а в финале — клуб, ставший чемпионом в 1984 году. Буланов, Атаулин, Фомичёв, Бородюк, Каратаев и игравшие ранее Андрей Шевцов и Александр Уваров стали мастерами спорта. Остальные игроки уже носили это звание.

Капитан команды Александр Новиков и старший тренер Александр Севидов стали двукратными обладателями кубка, выиграв до этого трофей в 1977 году.

Ссылки 

 Протокол и статьи из СМИ

1984
Футбол в СССР в 1984 году
Матчи ФК «Динамо» Москва
Матчи ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Футбольные соревнования в Москве
События 24 июня
Июнь 1984 года
1984 год в Москве
Спорт в России в 1984 году